Ел Хенхибре има више значења:

 Ел Хенхибре (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хенхибре (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику